Un cœur qui bat, film français de François Dupeyron (1991)
 Un cœur qui bat, documentaire-fiction français de Sophie Révil et Christophe Barraud (2011)